Borr steht für:

 Borr / Scheuren, Borr mit Scheuren ist ein Stadtteil von Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Borr (Erftstadt), bis 1969 eine Gemeinde im Kreis Euskirchen
 Brandi Merle Borr (* 1968, † 2008), US-amerikanische Stand-up-Komikerin
 Börr, eine Schreibvariante des Wesens aus der nordischen Mythologie

Siehe auch:
 Bor (Begriffsklärung)